Un orbiter u orbitador es una nave espacial El orbitador es la parte del sistema de transbordador espacial que se sitúa en órbita alrededor de la Tierra y que vuelve para aterrizar en una pista. El vehículo tiene la apariencia de un avión y puede llevar una tripulación de hasta diez miembros

Otros usos del término Orbiter son:

 Lunar Orbiter (1966-1967), programa estadounidense de exploración de la Luna.
 Orbitador del transbordador espacial (1977-), el elemento principal de la lanzadera espacial estadounidense.
 Echo Orbiter (1996-), un grupo de indie rock.
 Orbiter (simulador) (2000-), un simulador de vuelo espacial gratuito.
 Orbiter (2003), cómic del historietista británico Warren Ellis (1968-).